Die Saison 1986/87 war die 21. Spielzeit der Basketball-Bundesliga. Die höchste Spielklasse im deutschen Vereinsbasketball der Herren, bis 1990 beschränkt auf das Gebiet Westdeutschlands ohne die DDR, wurde in einer Liga mit elf statt wie vorgesehen zwölf Mannschaften ausgetragen.

Saisonnotizen 
 Meister der Saison 1986/87 wurde BSC Saturn Köln.
 Pokalsieger der Saison 1986/87 wurde TSV Bayer 04 Leverkusen.
 Aufsteiger OSC Bremerhaven zog aus finanziellen Gründen seine Mannschaft vor Saisonbeginn zurück.
 An einem der letzten Spieltage in der Abstiegsrunde boykottierte die Mannschaft der BC Giants Osnabrück auf einer Autobahnraststätte die Weiterfahrt zum Auswärtsspiel gegen den SpVgg 07 Ludwigsburg. Zu diesem Zeitpunkt stand der Abstieg von Osnabrück schon fest und es gab Unstimmigkeiten innerhalb des Vereins, da Gehaltszahlungen ausblieben und es Gerüchte über einen bevorstehenden Konkurs des Vereins gab. Ludwigsburg musste das Spiel sehr kurzfristig absagen und bot dem Publikum stattdessen ein Trainingsspiel an.

Endstände

Hauptrunde

Abstiegsrunde 
Die Punkte der Hauptrunde wurden mit übernommen.

Finalrunde 
Die Runden wurden jeweils im Modus „“ durchgeführt.

Abschlusstabelle 
Diese Tabelle stellt alle Platzierungen nach Ende der Saison dar. Dabei wurden die ersten acht Plätze im Rahmen der Haupt- und Finalrunde und in Platzierungsspielen ausgespielt; die Plätze 9 bis 11 wurden aus der Abstiegsrunde übernommen.

Siehe auch 
 2. Basketball-Bundesliga 1986/87
 Deutscher Meister (Basketball)
 Deutscher Pokalsieger (Basketball)

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga
 Saison-Rückblick 1986/87 TTL Bamberg - Bamberger Fan-Seite

Literatur 
 Basketball (Zeitschrift), amtl. Organ des Deutschen Basketball-Bundes, , Jahrgänge 1986 und 1987.

Einzelnachweise 

1986/87
Basketballsaison 1986/87